Davis River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Davis River (Broad River), Nebenfluss des Broad River in Tasmanien, Australien
 Davis River (Oakover River), Nebenfluss des Oakover River in West Australien